Luciana De Simoni – medaglista italiana
 Mario De Simoni – calciatore italiano
 Paolo De Simoni – giocatore di calcio a 5 e allenatore di calcio a 5 italiano